Venhuizen (plaats), een plaats in de Nederlandse gemeente Drechterland
 Venhuizen (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Karen Venhuizen, voormalig Nederlands kunstschaatsster